Dragnea poate fi:

 Liviu Dragnea, politician român, membru al Partidul Social Democrat.
 Marin Dragnea, general de armată român
 Marin Dragnea (fotbalist), fotbalist român, care a jucat la Echipa națională de fotbal a României

Nume de familie românești